Нико́льское — деревня в Кесовогорском районе Тверской области. Центр Никольского сельского поселения.

География 
Находится в 8 км к востоку от посёлка Кесова Гора на правом берегу реки Кашинки. Через деревню проходит автодорога Кесова Гора — Федцово.

История 
В 1822  году в селе была построена каменная Казанская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1780 года. 

В Списке населенных мест Кашинского уезда 1859 года значится владельческое село Никольское (Поточино) с православной церковью (32 версты от Кашина, 25 дворов, 175 жителей).

Во второй половине XIX — начале XX века село было центром Никольского прихода Суходольской волости Кашинского уезда. В 1889 году в Никольском 29 дворов, 152 жителя; часть селян занимаются отхожими промыслами: дворники, рабочие на фабриках в Петербурге.

В 1914 году прихожан Казанской церкви в селе Никольское-Понточино и в деревнях Тишино, Вакарино, Якирево, Трясцыно, Деньково, Жуково, Левашово, Галибино — 715 человек.

В 1997 году в Никольском — сельсовет, центральная усадьба колхоза «Россия», механические мастерские, зерносушильный и ворохосушильный комплексы, восьмилетняя школа, детсад, клуб, отделение связи, баня.

Никольская начальная общеобразовательная школа работает и по сей день.

Население

Инфраструктура 
В деревне имеются детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область» 
 Православные Храмы Тверской Земли

Населённые пункты Кесовогорского района